Carcino – gigantesco crostaceo della mitologia greca
Carcino – tragediografo della corte di Dionigi il Vecchio
Carcino – padre di Agatocle, tiranno di Siracusa
Carcino- – prefisso per cancro (carcinoma)